Brierley ist:

 Brierley, Stadt in South Yorkshire, England
 Brierley (Gloucestershire), Dorf in Gloucestershire, England
 Brierley (Herefordshire), Dorf in Herefordshire, England
 Brierley Hill, Stadt in West Midlands, England

Brierley ist der Familienname folgender Personen:

 Harry Brierley (1914–1988), englischer Fußballspieler
 Jack Brierley (1904–1986), englischer Fußballspieler
 Keith Brierley (* 1951), englischer Fußballspieler
 Ken Brierley (1926–2004), englischer Fußballspieler
 Saroo Brierley (* 1981), indischer Schriftsteller
 Thomas Brierley (1872–1955), englischer Fußballspieler
 William B. Brierley (1889–1963), britischer Mykologe